Тара Снайдер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Чанда Рубін.

Дженніфер Капріаті виграла титул, у фіналі перемігши Рубін з рахунком 4–6, 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
1999